«Сме́х в большо́м го́роде» — телевизионное юмористическое шоу, выходившее в эфир на телеканале СТС с 17 апреля 2010 года по 20 февраля 2011 года. Программа была закрыта после 20 выпусков в эфир. Причина закрытия в том, что передача не набрала достаточно высоких рейтингов и её производство оказалось нерентабельным.

Описание 
Авторы программы: Михаил Гуликов, Алексей Ляпичев, Дмитрий Шпеньков, Константин Майер, Александр Вялых, Андрей Орлов, Тимофей Куц.

Ведущие программы: до 8 выпуска включительно — Тимофей Куц (в прошлом участник «Сборной Санкт-Петербурга») и Александр Гудков (в прошлом участник команды КВН «Фёдор Двинятин»), а после — Сергей Писаренко и Евгений Никишин (в прошлом участники команды КВН «Уездный город»).

В основе программы — поединок между различными стилями юмора. Двое звёздных гостей-антиподов набирают себе команды из лучших КВНщиков, каждый из которых придерживается определённого стиля в шутках:

 Rasta style — Позитивный юмор; участники команды СТЭПиКО Александр Коптель и Максим Аникин.
 Pickup style — Женский юмор; участницы команды «7 холмов» Ольга Климентьева, Эльвира Гисматуллина, Полина Ротнова и Александра Некрасова.
 Black style — Чёрный юмор; участник команд «Вятка-автомат», Сборная Ульяновской области, «25-ая» и «Вятка» Дмитрий Бушуев.
 Stupid style — Абсурдный юмор; участники команды «Станция Спортивная» Дмитрий Кожома, Иван Пышненко и Алексей Никифоренко.
 Street style — Золотая молодёжь и гопники; участник команд «Обычные люди», «Незолотая молодёжь» и «25-ая» Дмитрий Шпеньков, участник команд «Территория игры», СТЭПиКО и «Красноярск» Владимир Землянский, участники команды «Триод и Диод» Максим Киселёв и Александр Марченков.

Командам-участницам во главе с гостем необходимо пройти четыре юмористических испытания — «Притирка», «Дуэль», «Юмор, деньги, два бойца» и самый захватывающий четвёртый раунд — «Замочи соперника». Победитель загадывает желание.

С 5 выпуска испытаниями стали «Притирка», «Говорящая картина» и финальная битва «Дуэль». В финальной битве имеются 16 мишеней, с 13-го выпуска — 9 мишеней. Финальная битва проходит до последнего сухого игрока. Также с 5 выпуска желание путём жеребьёвки выбирают участники перед началом игры.

Выпуски

Примечания

Ссылки 
 Телеканал СТС

Телевизионные юмористические программы
Телепередачи СТС
Телепередачи, запущенные в 2010 году
Телепередачи, закрытые в 2011 году